Coppa AVC per club 2000 – torneo pallavolistico femminile
Coppa AVC per club 2000 – torneo pallavolistico maschile